Jacques Monod kan syfta på bland andra:

* Jacques Monod (1910–1976), fransk biokemist, genforskare och Nobelpristagare
 Jacques Monod (1918–1985), fransk skådespelare
 Jacques-Louis Monod (född 1927), fransk kompositör, dirigent och musikteoretiker